Pickard-Cambridge ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Wallace Pickard-Cambridge (1873–1952), englischer Klassischer Philologe
 Frederick Octavius Pickard-Cambridge (1860–1905), britischer Zoologe
 Octavius Pickard-Cambridge (1828–1917), englischer Pastor und Zoologe